Maurizio Calvesi – storico dell'arte e saggista italiano
 Maurizio Calvesi – direttore della fotografia italiano